NIK – Najwyższa Izba Kontroli
 Nik – jedna z trzech maskotek mundialu 2002
 Nik – skrócona forma imienia Mikołaj
 nick – pseudonim